Košarkaško prvenstvo Bosne i Hercegovine je najjače košarkaško natjecanje u Bosni i Hercegovini pod kontrolom KS BiH. Liga se sastoji od 12 klubova. Raspored prvenstva je takav da nakon tekuće sezone ide doigravanje. Prvih 6 ide u Ligu za prvaka, a zadnjih 6 u Ligu za ostanak. U Ligi za prvaka se igra isto kao sezona, a nakon toga prva 4 idu na Final four. Igra se polufinale i finale koje se igra na 3 pobjede. Liga za ostanak se igra kao sezona, a zadnji ispada u 2. Ligu BiH

Prvaci

Prvenstvo regionalnih liga

Vanjske poveznice 
Službena stranica Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine